Willaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Willaschek (* 1980), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Marcus Willaschek (* 1962), deutscher Philosoph